Jméno a příjmení Vojtěch Mencl má více nositelů:

 Vojtěch Mencl (historik) (* 1923) – český historik zaměřený na československé dějiny po roce 1918 a účastník odboje za druhé světové války
 Vojtěch Mencl (politik) (* 1970) – český politik a urbanista, starosta městské části Brno-střed